Влади́мир Миха́йлович Сусло́нов (24 сентября 1948, Архангельск — 19 октября 2005, Пермь) — советский и российский математик, доктор технических наук, заведующий кафедрой высшей математики (1987–2005), проректор по научно-исследовательской работе, первый проректор Пермского университета (1997–2005).

Биография 
В 1966 году окончил пермскую школу № 17 с золотой медалью. В 1971 году окончил с отличием механико-математический факультет Пермского университета.

Кандидат физико-математических наук (1975, диссертация «Исследование режимов полета летательного аппарата с ограничениями типа неравенств»). В 1991 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора технических наук в Балтийском техническом университете (г. Санкт-Петербург).

С 1971 года — ассистент, затем — старший преподаватель, доцент; с 1993 года — профессор кафедры высшей математики механико-математического факультета Пермского университета. С января 1987 года по октябрь 2005 года — заведующий кафедрой высшей математики;в 1997—2005 годах — проректор по научно-исследовательской работе, затем — первый проректор ПГУ.

19 октября 2005 года погиб в автомобильной катастрофе на трассе Пермь — Екатеринбург.

14 октября 2008 года состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой его памяти.

Научные интересы 
Основные научные интересы лежали в сфере теоретической механики, теории моделирования динамических систем, оптимизации управляемых процессов. Материалы исследований были представлены на многочисленных российских и международных симпозиумах, опубликованы в более чем ста научных работах (учебные пособия, курсы лекций, статьи, авторские свидетельства на изобретения, руководящие технические материалы отрасли). Результаты научных исследований использованы в серийном производстве ряда изделий тяжелого машиностроения.

Подтверждением прикладного аспекта фундаментальных исследований являлись также работы в области экологии, где под руководством В. М. Суслонова выполнены исследования по математическому моделированию распространения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, созданию систем автоматизированного контроля за уровнем загрязнения окружающей среды в виде передвижных лабораторий, работающих на промышленных предприятиях и в природоохранных службах.

В. М. Суслонов работал в составе двух специализированных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций, являясь заместителем председателя и председателем совета.

Избранные работы 
 Новый метод оценки рассеивания загрязнений территорий предприятиями на больших расстояниях от источников: Тез. докл. междунар. конф. «Проблемы загрязнения окружающей среды». М., 1998; Принципы создания общегородской системы наблюдения и контроля над источниками промышленных выбросов г. Перми // Экология городов: Информ. сб. 1998. № 10.
 Формирование и преобразование моделей динамики механических систем на основе уравнений Маджи в квазикоординатах // VIII Всерос. школа-семинар «Современные проблемы матем. моделирования» / Ростов. ун-т. Р н/Д., 1999 (в соавт. с А. Б. Бячковым).
 Новый метод оценки рассеивания загрязнений территорий предприятиями на больших расстояниях от источников: Тез. докл. междунар. конф. «Проблемы загрязнения окружающей среды». М., 1998.
 Принципы создания общегородской системы наблюдения и контроля над источниками промышленных выбросов г. Перми // Экология городов: Информ. сб. 1998. № 10.
 Идентификация систем: Учеб. пособие по спецкурсу / Перм. ун-т. Пермь, 1993; Формирование и преобразование моделей динамики механических систем на основе уравнений Маджи в квазикоординатах // VIII Всерос. школа-семинар «Современные проблемы матем. моделирования» / Ростов. ун-т. Р н/Д., 1999 (в соавт. с А. Б. Бячковым).
 Информационные технологии в учебном процессе // Университетское управление. 2001. № 4(19). С. 18–21. (в соавт. с Маланиным В. В. и Поляниным А. Б.).
 Пермский государственный университет — стратегия развития // Университетское управление. 2003. № 5–6(28). С. 14–19. (в соавт. с Маланиным В. В. и Шерстневым В. А.).

Примечания

Источники 
 Суслонов, Владимир Михайлович // Профессора Пермского государственного университета: (1916—2001) / Гл. ред.: В. В. Маланин. — Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 149.
 История кафедры и направления деятельности // Кафедра высшей математики. Механико-математический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета.
 Суслонов Владимир Михайлович (1948–2005) // Культурное наследие Перми.

Математики СССР
Математики России
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники механико-математического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели механико-математического факультета Пермского государственного университета
Проректоры Пермского государственного университета
Проректоры по научной работе Пермского государственного университета
Погибшие в автомобильных катастрофах